Клавір () — музичний термін, що використовується у двох значеннях:
 Загальне найменування струнних клавішних музичних інструментів у XVII—XVIII ст. — клавесин, клавікорд, ранні зразки фортепіано тощо.
 Скорочене від Клавіраусцуг (від : Klavier — фортепіано і Auszug — витяг), перекладення партитури вокально-симфонічних жанрів (опери, ораторії) або інших творів для великих складів оркестру (в тому числі балети, симфонії, концерти і т. д.) для співу з фортепіано або для фортепіано в 2 або 4 руки.

Джерела

Посилання 
 

Музичні терміни